Središnjica za ogrjev je bila vladino tijelo u NDH. Određena je zakonskom odredbom o središnjici za ogrjev od 30. travnja 1941. godine. Donesena je na prijedlog ministarstva šuma i ruda. Odredbom je prešla iz djelokruga ministarstva narodnog gospodarstva, odjela za trgovinu, obrt i industriju u djelokrug ministarstva šuma i ruda, odjel za šumarstvo. Određeno je da Ministar šuma i ruda propiše provedbenom naredbom sve potrebno za preuredjenje i poslovanje središnjice za ogrjev.

Izvori 

NDH
Šumarstvo